Al-Abna o al-Abnà (, literalment ‘els fills’) és el nom donat a:
 Descendents de Sad ibn Zayd Manat ibn Tamim, excepte els seus fills Kab i Amr. Aquests al-Abnà habitaren la terra desèrtica d'Ad-Dahna.
 Descendents, al Iemen, dels perses establerts en aquell país. Els perses es van establir al Iemen a mitjan ; el governador persa Badham es va convertir a l'islam a la primera meitat del  i el van seguir els seus súbdits perses.
 Membres de la família abbàssida (Abnà ad-dawla), als seus clients khurassànides i a altres mawali (conversos) al seu servei; van tenir influència fins al .
 Descendents nascuts a Síria o Egipte dels soldans mamelucs d'Egipte (Abnà al-atrak).
 El primer dels sis regiments de cavalleria (bölük) de l'exèrcit otomà. El nom habitual era sipahi oghlanlari i abna-yi sipahiyan era alternatiu.

Bibliografia 
 H. A. R. Gibb i H. Bowen, Islamic Society and the West

Grups àrabs
Egipte
Imperi Otomà